Een plaats in Egypte Aniba (Egypte)
 Een genus van de Laurierfamilie Aniba (genus)